Эврибат (, «ходящий на обширном пространстве; бывающий во многих местах») — персонаж поэмы Гомера «Илиада», вестник, глашатай. Под этим именем дважды упоминается вестник Агамемнона (I 320; IX, 170) и один раз итакийский глашатай (II 184). Последний упоминается Одиссеем и в другой гомеровской поэме:

В честь одного из этих Эврибатов назван астероид (3548) Эврибат.

Н. В. Брагинская выявила мифологические параллели между Эврибатом и ведийским Вишну-Уругаей («Широкошагающим»), а также Вишну-Ваманой («Карликом»), что позволяет говорить о древности данного образа, корни которого, вероятно, уходят в общеиндоевропейскую эпоху.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Участники Троянской войны
Мифы островов Ионического моря